Witów heißen folgende Orte in Polen:
 Witów (Koszyce), Dorf in der Gemeinde Koszyce, Powiat Proszowicki, Wojewodschaft Kleinpolen
 Witów (Kościelisko), Dorf in der Gemeinde Kościelisko, Powiat Tatrzański, Wojewodschaft Kleinpolen
 Witów (Krośniewice), Dorf in der Gemeinde Krośniewice, Powiat Kutnowski, Wojewodschaft Łódź
 Witów (Piątek), Dorf in der Gemeinde Piątek, Powiat Łęczycki, Wojewodschaft Łódź
 Witów (Sulejów), Dorf in der Gemeinde Sulejów, Powiat Piotrkowski, Wojewodschaft Łódź
 Witów (Dalików), Dorf in der Gemeinde Dalików, Powiat Poddębicki, Wojewodschaft Łódź
 Witów (Burzenin), Dorf in der Gemeinde Burzenin, Powiat Sieradzki, Wojewodschaft Łódź
 Witów (Warta), Dorf in der Gemeinde Warta, Powiat Sieradzki, Wojewodschaft Łódź
 Witów (Lewin Kłodzki) (dt. Nerbotin), Dorf in der Gemeinde Lewin Kłodzki, Powiat Kłodzki, Wojewodschaft Niederschlesien
 Witów (Irządze), Dorf in der Gmina Irządze, Powiat Zawierciański, Wojewodschaft Schlesien

Witow ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Witow (* 1944), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin

Siehe auch: Witowo